Der Name Diamond Head (en. ‚Diamantenkopf‘) bezeichnet

 eine Tuffsteinformation auf Hawaii, siehe Diamond Head (Hawaii)
 eine Band der New Wave of British Heavy Metal, siehe Diamond Head (Band)
 ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahre 1962, siehe Der König von Hawaii

Siehe auch:
 Diamondhead